

Stazione di Sant'Antonino, sulla ferrovia Genova-Casella
 Stazione di Sant'Antonino di Saluggia, sulla ferrovia Torino-Milano
 Stazione di Sant'Antonino-Vaie, sulla ferrovia del Frejus

Stazione di Sant'Antonino, sulla ferrovia Bellinzona-Locarno